Hiatus se poate referi la:

Hiatus (lingvistică) un termen fonologic care se referă la lipsa unei consoane care separă două vocale în silabe distincte.
Hiatus (televiziune) o pauză ce constă în câteva săptămâni în sezoanele/episoadele dintr-un serial.

Dezambiguizare